Příjmení Schwabe má více nositelů:

 Carlos Schwabe (1866–1926), švýcarský malíř symbolista a grafik
 Samuel Heinrich Schwabe (1789–1875), německý astronom
 Karl Schwabe (1899–1946), československý advokát, sudetoněmecký politik, nacistický úředník

podobné příjmení
 Schwab

Externí odkazy